Васи́лий Само́йлов:
 Самойлов, Василий Васильевич (1813—1887) — русский актёр и художник.
 Самойлов, Василий Михайлович (1782—1839) — русский актёр и оперный певец.